Corfù –  isola greca facente parte delle Isole Ionie 
 Corfù – comune della Grecia situato nella periferia delle Isole Ionie (unità periferica di Corfù)
 Corfù – una delle cinque unità periferiche in cui è divisa la periferia delle Isole Ionie
 Corfù – nave traghetto italiana